М19 — 60-мм ротный миномёт США.

В 1978 году заменен минометом M224 (в 2011 г M224A1).

История 
Разработка нового миномёта на замену 60-мм миномёта М2 началась в 1942 году. В 1943 году он был принят на вооружение пехотных и воздушно-десантных подразделений США. Армия США и корпус морской пехоты США применяли М19 до конца Второй мировой войны, а затем использовался в боях на Корейском полуострове.

В США М19 были сняты с вооружения в начале 1960-х годов и законсервированы в связи с господствовавшим тогда мнением о недостаточной эффективности на поле боя, но во время боевых действий во Вьетнаме миномёты этого типа достали со складов для замены не оправдавших себя более тяжелых и громоздких 81-мм миномётов М29.

Описание 
Представляет собой гладкоствольную дульнозарядную жёсткую систему.
 Калибр, мм: 60
 Вес в боевом положении с двуногой-лафетом и стандартной плитой, кг: 20,5
 Начальная скорость мины, м/с: 156
 Вес мины, кг: 1,46
 Макс. дальность стрельбы, м: 1830
 Темп стрельбы, в/м: 30 (макс.)

Страны-эксплуатанты 
 
  — первые поставленные из США миномёты М19 появились на вооружении в 1950е годы.

М19 широко поставлялся за рубеж и находился на вооружении армий Канады, Бельгии, Дании, Южной Кореи, Японии, Ирана и других стран.

Музейные экспонаты 
 Музейный комплекс УГМК, г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

Примечания

Ссылки 
 60-мм миномёт M19 США

Миномёты США
60-мм миномёты‎
Артиллерия калибра 60 мм
Артиллерия США периода Второй мировой войны